Profile, film britannique de Francis Searle (1954)
 Profile, film de Timour Bekmambetov (2018)

Voir aussi 
 Profile, label discographique américain.